Baureihe R steht für folgende Fahrzeugbaureihen:

 Straßenbahn München Baureihe R
 R-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main, siehe Fahrzeuge der Straßenbahn Frankfurt am Main #R
 Hyundai KIA R, Motorenmodell

Siehe auch:
 R-Reihe